Карл Шрёдер 
 Шрёдер, Карл (1884—1950) — немецкий коммунистический политик и писатель.
 Шрёдер, Карл (1824—1850) — немецкий композитор.
 Шрёдер, Карл (1838—1887) — немецкий врач-гинеколог и акушер.
 Шрёдер, Карл (1848—1935) — немецкий виолончелист, композитор и дирижёр.
 Шрёдер, Карл (1890—1966) — немецкий социал-демократический политик.
 Шрёдер, Карл (1893—после 1947) — немецкий юрист.
 Шрёдер, Карл (1897-?) — немецкий национал-социалистический политик.
 Шрёдер, Карл (1912—1996) — немецкий кинооператор.
 Шрёдер, Карл (1913—1971) — немецкий социал-демократический политик.
  (род. 1962) — канадский фантаст.
 Шрёдер, Карл Гейнц (1914—2006) — немецкий географ и преподаватель.
 Шрёдер, Карл Гейнц (1929—2008) — немецкий издатель и политик. Примечания